

Patronyme 

 Félix Welter (1898-1991), juriste et homme politique luxembourgeois ;
 Gérard Welter (1942-2018), designer automobile français;
 Marion Welter (1965), chanteuse luxembourgeoise ;
 Nicolas Welter (1871-1951), homme politique et écrivain luxembourgeois.

Sport 
 Welter Racing, écurie française de sport automobile.
 Welters, une catégorie de poids en sports de combat.

Patronyme luxembourgeois
Patronyme lorrain